Claude Briçonnet, évêque de Nîmes de 1554 à 1561 et de Lodève
 Denis Briçonnet (†1535), évêque de Toulon, puis de Saint-Malo et de Lodève, fils de Guillaume Briçonnet (1445-1514)
 François Briçonnet :
 François Briçonnet (?-1504), maire de Tours en 1499 et Maître de la Chambre aux Deniers du Roi, fait construire  le château de Candé sur la commune de Monts (Indre-et-Loire).
 François Briçonnet (1640-1705), seigneur puis marquis de Rosay-Villette en 1671.
  :
Guillaume Briçonnet (1445-1514), le cardinal de Saint-Malo, archevêque de Reims puis de Narbonne, frère de Robert Briçonnet.
 Guillaume Briçonnet (1470-1534), évêque de Lodève  et  de Meaux, fils de Guillaume Briçonnet (1445-1514).
 Jean Briçonnet :
 Jean Briçonnet (†1493),  maire de Tours de 1462 à 1463.
 Jean Briçonnet (†1538), conseiller du roi au parlement de Paris et vice-chancelier de Bretagne, abbé commendataire de Blanche-Couronne de 1505 à 1538.
 Katherine Briçonnet (1494-1526), construit le château de Chenonceau avec son mari Thomas Bohier, fille de Guillaume Briçonnet (1445-1514).
 Michel Briçonnet (1477-1574), évêque de Nîmes de 1515 à 1554.
 Robert Briçonnet (†1497), archevêque de Reims et chancelier de France
 Les Briçonnet, seigneurs de Feucherolles aux  et s.

Héraldique 
« D’azur à la bande componée d’or et de gueules de cinq pièces, le premier compon de gueules brisé d’une étoile d’or, une autre étoile sur le deuxième canton du chef de l’écu ».

Homonymie de patronyme